Коннета́бль — высшая военная государственная должность в ряде средневековых государств и церемониальная в ряде современных. 
 Коннетабль Франции
 Лорд Верховный констебль Англии
 Лорд Верховный констебль Шотландии
 Коннетабль Кастилии
 Коннетабль Португалии
 Коннетабль Иерусалима
 Коннетабль Кипра

Другое 
 Коннетабль — обелиск и площадь в Гатчине.

См. также 
 Констебль (значения)
 Констапель
 Лорд Верховный констебль